Die Wasserball-Europameisterschaft 1934 wurde vom 12. August bis zum 19. August in Magdeburg ausgetragen.
Insgesamt spielten zehn Teams um den Europameistertitel.

Turnierteilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Finalgruppe um die Plätze 1 bis 4 
Hier spielten die zwei besten Mannschaften aus den zwei Gruppen in einer Gruppe die Plätze 1 bis 4 aus, wobei jede Mannschaft nur gegen die zwei Teams der anderen Vorrundengruppe spielte, die Ergebnisse gegen die beiden Mannschaften aus der eigenen Vorrundengruppe wurden in die Hauptrunde mitgenommen.

Finalgruppe um die Plätze 5 bis 8 
Hier spielten die jeweils Dritten und Vierten aus den zwei Gruppen in einer Gruppe die Plätze 5 bis 8 aus, wobei jede Mannschaft nur gegen die zwei Teams der anderen Vorrundengruppe spielte, die Ergebnisse gegen die beiden Mannschaften aus der eigenen Vorrundengruppe wurden in die Hauptrunde mitgenommen.

Endergebnis 

1934
Sportveranstaltung 1934
Sportveranstaltung in Magdeburg
Europameisterschaft 1934